Das Bendigo International 2022 war ein Tennisturnier für Damen in Bendigo, Australien. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 3. bis 9. Januar 2022 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Bendigo